Ястребки — название населённых пунктов в России:

 Ястребки — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Ястребки — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Ястребки — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Ястребки — село в Сапожковском районе Рязанской области.
 Ястребки — пассажирская платформа Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области.

См. также 
 Ястреб (значения)